Primera División 1955 (Chili)
 Primera División 1955 (Argentinië)
 Primera División 1955 (Uruguay)
 Primera División 1955 (Paraguay)
 Primera División 1954/55 - Spanje